Daysville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Daysville (Florida)
 Daysville (Illinois)
 Daysville (Kentucky)
 Daysville (Maryland)
 Daysville (New York)
 Daysville (Tennessee)
 Daysville (West Virginia)

Siehe auch:
 Dayville